Ål (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Ål (parochie)
 Ål (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente